La route départementale 45, ou RD 45, ou D45, est située :
 dans le département du Finistère, elle relie Quimper à Beg Meil
 dans le département des Yvelines, elle relie Orgeval à Richebourg
 dans le département de la Savoie, elle relie Saint-Jean-de-Couz à Entremont-le-Vieux.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes des Yvelines

045